Schmidlehen ist der Ortsname von

 Schmidlehen (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schmidlehen (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schmidlehen (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Schmidlehen (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern